Josef Lechner ist der Name folgender Personen:
* Josef Lechner (Unternehmer, 1851) (1851–1925), italienischer (Südtiroler) Unternehmer und Firmengründer (Marmorabbau)
 Josef Lechner (Politiker) (1884–1965), deutscher Landwirt, Politiker und Landtagsmitglied (Bayerischer Bauernbund, Bayernpartei) 
 Josef Lechner (Unternehmer, 1892) (1892–nach 1972), italienischer (Südtiroler) Unternehmer
 Josef Lechner (Leichtathlet), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Joseph Lechner (1893–1954), deutscher römisch-katholischer Kirchenrechtler und Liturgiker